Феклистово — название населённых пунктов в России:

 Феклистово — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Феклистово — деревня в Порховском районе Псковской области.